Kaw, un village de la commune de Régina en Guyane ;
Kaw, un nom alternatif de la rivière Kansas, dans le nord-est du Kansas, aux États-Unis ;
 .

Kaw peut aussi désigner :
 Kaw, un membre un peuple Kaws, un peuple amérindien du centre des États-Unis ;
 Kaw, un film américain réalisé par Sheldon Wilson en 2007.